La notion de fluide a plusieurs acceptions selon le contexte de son usage.

Sciences et techniques

État fluide 
 Fluide, état de la matière
 Fluide supercritique

Fluides biologiques 
 Fluide respiratoire

Fluides considérés en fonction de leur comportement rhéologique 
 Fluide complexe
 Fluide de Bingham
 Fluide électrorhéologique
 Fluide incompressible
 Fluide newtonien
 Fluide parfait
 Frottement fluide

Fluides considérés en fonction de leur usage technique 
 Fluide caloporteur
 Fluide de fracturation
 Fluide frigorigène
 Fluide hydraulique

Mécanique des fluides 
 Dynamique des fluides
 Fluide barotrope
 Mécanique des fluides
 Mécanique des fluides numérique

Divers 
 Fluide (occultisme) : fluide vital, fluide magnétique
 Fluide glacial, un magazine de bande dessinée
 Le fluide est un pouvoir mystérieux dans le manga One Piece.